Cesa peut faire référence à plusieurs éléments.

Patronyme 
 

Jacques Cesa (1945 - 2018), peintre suisse ;
Lorenzo Cesa (1951 - ), homme politique italien ;
Matteo Cesa, peintre italien actif au XVe siècle ;
 Tina Cesa Ward, réalisatrice, productrice, scénariste, monteuse et directrice de la photographie américaine.

Sigle 

Le sigle CESA est utilisé pour :

 Community of european shipyards associations: syndicat professionnel regroupant les chantiers navals européens.

 Computer Entertainment Supplier's Association :  association japonaise d'éditeurs de jeux informatiques. 

 Centre d'études stratégiques aérospatiales : centre doctrinal de l'armée de l'air française.

 Centre d'études stratégiques de l'Afrique (Africa Center for Strategic Studies) : organisme américain dépendant du Ministère de la Défense des États-Unis 

 contrat d'entrepreneur salarié associé, contrat d'emploi à durée déterminée ou indéterminée, spécifique aux coopératives d'activité et d'emploi.

Toponyme 
 Cesa est une commune italienne de la province de Caserte.
Homonymie